Сэмми Фуэнтес (, род. 18 февраля 1964, Лоиза, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал, выступающий в первом полусреднем (Light Welterweight) весе. Чемпион мира по версии WBO (1995-1996).

Ссылки 
 Послужной список

Боксёры Пуэрто-Рико
Персоналии по алфавиту